Беннетт () — округ в штате Южная Дакота, США. Административный центр округа — Мартин. По данным переписи за 2010 год число жителей округа составляло 3431 человек.

Округ находится полностью в пределах индейской резервации Пайн-Ридж. Он был создан в 1909 году, а административное управление появилось в 1912 году.

География 
По данным Бюро переписи населения США округ имеет общую площадь в  квадратных километров, из которых  км² занимает земля и 15 км² — вода.

Транспорт 
Через округ проходят:

  US 18 ().
  .

Население 

В 2010 году на территории округа проживало  человек (из них 49,1 % мужчин и 50,9 % женщин), насчитывалось 1090 домашних хозяйств и 766 семей. Расовый состав: белые — 33,7 %, афроамериканцы — 0,1 %, коренные американцы — 61,5 % и представители двух и более рас — 4,0 %. 2,0 % населения были латиноамериканцами.

Население округа по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 34,7 % — жители младше 18 лет, 4,7 % — между 18 и 21 годами, 49,4 % — от 21 до 65 лет и 11,2 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 28,7 лет. На каждые 100 женщин в Беннетте приходилось 96,4 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 94,1 мужчины сопоставимого возраста.

Из 1090 домашних хозяйств 70,3 % представляли собой семьи: 40,3 % совместно проживающих супружеских пар (16,9 % с детьми младше 18 лет); 20,1 % — женщины, проживающие без мужей и 9,9 % — мужчины, проживающие без жён. 29,7 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 3,11 человека, а средний размер семьи — 3,73 человека. В одиночестве проживали 24,3 % населения, 10,1 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
В 2015 году из  трудоспособных жителей старше 16 лет имели работу  человек. В 2014 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $. 22,6 % от всего числа семей в Беннетте и 38,2 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания 

Округа Южной Дакоты